Rectonychocella är ett släkte av mossdjur. Rectonychocella ingår i familjen Onychocellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Rectonychocella